Entrophospora — рід грибів родини Acaulosporaceae. Назва вперше опублікована 1979 року.

Класифікація 
До роду Entrophospora відносять 9 видів:
 Entrophospora baltica
 Entrophospora colombiana
 Entrophospora hexagoni
 Entrophospora hexagonii
 Entrophospora infrequens
 Entrophospora kentinensis
 Entrophospora nevadensis
 Entrophospora schenckii
 Entrophospora schenckii

Примітки

Джерела 
 Ames, R.N.; Schneider, R.W. 1979. Entrophospora, a new genus in the Endogonaceae. Mycotaxon. 8(2):347-352 — P. 347.

Роди грибів
Гломероміцети